Leccinum pseudoscabrum, Bolet des charmes ou Bolet rude des charmes est une espèce de champignons basidiomycètes comestibles du genre Leccinum dans la famille des Boletaceae.

Taxonomie

Nom binomial accepté 
Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara 1989

Basionyme 
Boletus pseudoscaber Kallenb. 1929

Synonymes 
Leccinum carpini (R. Schulz) M.M. Moser ex D.A. Reid
Leccinum scaber var. carpini (R. Schulz)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  MycoDB
  - synonyme

Espèce de champignons (nom scientifique)
Leccinum
Champignon comestible